Hüti (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Hüti (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge